Zoothera turipavae — вид воробьиных птиц из семейства дроздовых.

Распространение 
Являются эндемиками Соломоновых островов в Тихом океане. Естественной средой обитания этих птиц являются субтропические или тропические влажные горные леса.

Описание 
Длина тела 20 см. Небольшие темно-серо-коричневые земляные дрозды. Нижняя сторона тела птицы покрыта пятнами грязно-белого цвета с более крупными и четкими пятнами на животе. Клюв темный, длинные ноги темного рогового цвета.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус VU (Уязвимые виды).

Примечания 

Земляные дрозды
Животные, описанные в 1955 году
Птицы Океании
Эндемики Соломоновых островов